Richburg (Carolina del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud.
 Richburg (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.